El nombre propio Achilles (en inglés, Aquiles) puede hacer referencia a:

 el municipio de Achilles, en el estado de Kansas (Estados Unidos);
 Achilles Mieg (1731-1799), un médico y botánico suizo; o
 Richard Achilles Ballinger (1858-1922), Secretario de Interior de Estados Unidos.